Scharnagel ist der Familienname folgender Personen:
Sebastian Scharnagel (1791–1837), deutscher Maler
Thomas Scharnagel (1880–1953), deutscher Pflanzenzüchter

Siehe auch:
 Scharnagl